Nöbbelövs socken kan avse:

 Nöbbelövs församling, tidigare församling i Lunds stift
 Källs-Nöbbelövs församling, tidigare församling i Lunds stift
 Norra Nöbbelövs församling, församling i Lunds stift
 Västra Nöbbelövs församling, tidigare församling i Lunds stift
 Östra Nöbbelövs församling, tidigare församling i Lunds stift